A A1 Team Líbano é a equipe que representa o Líbano na A1 Grand Prix.

Líbano
Seleções esportivas nacionais do Líbano